Torcida može značiti i: 

 u Brazilu

 Torcida Organizada Impèrio
 Torcida Organizada Camisa 12
 Torcida Organizada Fùria
 Torcida Organizada Os Fanaticos
 Torcida Organizada Povão
 Torcida Organizada Leões do Vale
 Torcida Organizada de Flamengo
 Torcida Organizada de Vasco

 U Europi:
 KNH Torcida
 Torcida Zabrzè